La  de sécurité  (en allemand : 207. Sicherungs-Division ou 207. SD) était une unité des sicherungstruppen (troupes de sécurité en français) de la Heer au sein de la Wehrmacht.

Historique
La 207. Sicherungs-Division est formée le  à partir d'éléments de la 207. Infanterie-Division.

Le , elle est envoyée en Poméranie avec le Gruppe Geheime Feldpolizei 1.

Elle sert derrière les lignes de front du front de l'Est la plupart du temps de son existence, mais combat également contre les Soviétiques durant leur offensive d'été en 1944 où elle subit de lourdes pertes.

Elle est dissoute en  à la suite de la capture de leur commandant.

Organisation

Commandants

Officiers d'opérations (Generalstabsoffiziere (Ia))

Théâtres d'opérations 
  : Groß Born
  -  : front de l'Est, zone arrière du Heeresgruppe Nord
 - : front de l'Est, zone arrière du Heeresgruppe Nord, en poste dans les régions de Staraïa Roussa et  de Nevel
 -  : front de l'Est, Heeresgruppe Nord, rattachée à la , en poste dans la région du lac Peïpous
 : front de l'Est, Heeresgruppe Nord, rattachée au  d'armée, détachement de Narva, en poste dans la région de Dorpat
 : front de l'Est, Heeresgruppe Nord, rattachée au XXXXIII. Armeekorps, , en poste dans la région de Dorpat
 -  : front de l'Est, Heeresgruppe Nord, rattachée au XXXXIII. Armeekorps, , en poste en Courlande

Ordres de bataille 

Verstärktes Infanterie-Regiment 374
Wach-Bataillon 706
I./Artillerie-Regiment 207
Divisionseinheiten 207 (Versorgungsführer 374)

Grenadier-Regiment 374
Sicherungs-Regiment 94
II./Polizei-Regiment 9
Ostreiter-Abteilung 207
Panzer-Kompanie 207
I./Artillerie-Regiment 207
Divisions-Nachrichten-Abteilung 821
Divisionseinheiten 374

Décorations 
Certains membres de cette division se sont fait décorer pour faits d'armes :
 Agrafe de la liste d'honneur
1
 Croix allemande 
en or : 10
en argent : 1
 Croix de chevalier de la Croix de fer
1

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des divisions allemandes de la Seconde Guerre mondiale 
 Sicherungstruppen

Liens externes 
 

Division de sécurité de la Wehrmacht